Чемпіонат Угорщини з футболу 2001—2002 — 100-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Залагуш.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Дунаферр було знято 6 очок (24 та 25 тур) через невиплату трансферних коштів за Віктора Немета.

Позначення:

Результати

Чемпіонський плей-оф

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Угорщини 2001—2002.
2. Клубу Дунаферр було повернуто 6 очок (24 та 25 тур), які були зняті через невиплату трансферних коштів за Віктора Немета.
3. Після закінчення сезону клуб Залагуш змінив назву на Залаегерсег.

Позначення:

Результати

Плей-оф на вибування

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2001—2002
Угорщина
Угорщина
2001 в угорському спорті
2002 в угорському спорті